Groningen puede referirse a:

 Groningen, en español Groninga, es una provincia de los Países Bajos.
 Groningen, en español Groninga, es la capital de la provincia llamada Groninga, de los Países Bajos.

 Groningen, es la capital del distrito de Saramacca.